Philipsburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Philipsburg Historic District (Montana), ID-Nr. 86002791
 Philipsburg Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 99000881